Stepney kan syfta på

Stepney, London – ett område i Tower Hamlets, London
 Stephney Creek – ett vattendrag i Kanada
Nigel Stepney (1958–2014), en brittisk före detta tekniker i F1-stallen Benetton och Ferrari